Wilco er et amerikansk rockband.

Wilco kan også henvise til:

 Wilco (fornavn), et hollandsk maskulint fornavn
 "Wilco", et ekspeditionsord indenfor radiokommunikation, forkortelse for " Will Comply"; udtrykkets oprindelse som på dansk er "indforstået"

Musik 
 Wilco (The Album), et album af bandet Wilco, eller titelsangen, "Wilco (The Song)"
 Wilco: Learning How to Die, en bog om bandet, af Greg Kot

Bog 
 Wilco (farm supply cooperative), en amerikansk kæde af landbrugsbutikker i Oregon

Planter 
 Wilco (træ), Anadenanthera colubrina, et sydamerikansk træ

Steder 
 Wilkinson County, Georgia, nogle gange forkortet som "Wilco"
 Williamson County, Texas, nogle gange forkortet som "Wilco"
 Williamson County, Tennessee, nogle gange forkortet som "Wilco"
 WilcoHess, Trade-Wilco og "Wilco to go" var mærkedele af tankstationskæden AT Williams Oil Co.
 Rob Wilco, en karakter fra tegneserien Get Fuzzy

Se også 

 Wilko (flertydig)
 Roger Wilco (flertydig)
 Alle sider som starter med Wilco